Натуральне число 1378
 1378 рік до нашої ери
 1378 рік нашої ери